Santa Maria della Vittoria, auch Maria santisima de la victoria bezeichnet:

 Maria vom Siege, einen Marientitel
 zahlreiche Kirchen mit diesem Patrozinium, siehe Maria-Victoria-Kirche